Ярова вулиця — вулиця у Горлівці
 Ярова вулиця — вулиця у Донецьку
 Ярова вулиця — вулиця у Запоріжжі
 Ярова вулиця — зникла вулиця у Києві, місцевість Нова Забудова
 Ярова вулиця — вулиця у Харкові

Вулиці